Riesensaal ist die Bezeichnung mehrerer Säle in Schlössern und Burgen bzw. eines Raumes in einer Höhle:
Riesensaal (Dresden) in der Dresdner Residenz, Sachsen
in der Hofburg (Innsbruck) in Tirol, Österreich
im Schloss Ehrenburg in Coburg, Bayern
in Schloss Nossen in Nossen im Landkreis Meißen, Sachsen
in Schloss Sondershausen in Sondershausen im Kyffhäuserkreis, Thüringen
in der Teufelshöhle bei Pottenstein im Landkreis Bayreuth, Bayern